Разря́дка:

 Разрядка международной напряжённости — политика времён Холодной войны.
 Разрядка (психология) — многозначный термин, обозначающий различные процессы (механизмы) восстановления психического равновесия субъекта, обеспечивающие понижение для него уровня внутрипсихической напряженности.
 Разрядка (типографика) — один из способов выделения текста.
 Разрядка (электротехника) — нейтрализация разности потенциалов двух точек через перетекание между ними зарядов (её создававших).